Příjmení Kačírek nosí více významných osobností:

 Bedřich Kačírek (1923–???) – český a československý novinář, politik KSČ a funkcionář ROH
 Eva Kačírková (* 1937) – česká spisovatelka
 Irena Kačírková (1925–1985) – česká herečka
 Jana Šrejma Kačírková (* 1982) – česká operní pěvkyně-sopranistka
 Miloš Kačírek (* 1951) – český fotbalista, obránce
 Pavla Kačírková (* 1985) – česká výtvarnice, absolventka ateliéru Socha II prof. ak. soch. Jana Ambrůze